Terzani est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , (1969-), écrivain et scénariste italien ;
  (1380-1461), concubine du condotierre Muzio Attandolo Sforza ;
  (1899-1992), homme politique italien communiste révolutionnaire ;
  (1957-), musicien italien ;
 Tiziano Terzani (1938-2004), écrivain et journaliste italien ;
  (1912-?), footballeur italien.

Cinéma 
 , film d’horreur italian de  sorti en 2011.

Astronomie 
 (199677) Terzani, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien